osoby
 Albrecht IV Mądry (1447-1508) – książę Bawarii-Monachium 
 Alfons X Mądry (1221-1284) – król Kastylii
 Czesław Mądry (ur. 1942) – polski rolnik, poseł na Sejm PRL
 Dytryk Mądry (1242-1285) – margrabia Landsbergu
 Fryderyk III Mądry (1463-1525) – książę saski
 Grzegorz Mądry (ur. 1954) – lekkoatleta
 Jan VI Mądry (1389-1442) – książę Bretanii
 Jarosław I Mądry (978-1054) – książę kijowski
 Jarosław Mądry (ur. 1968) – polski skoczek narciarski
 Karol V Mądry (1338-1380) – król Francji
 Oleg Mądry (845-912) – książę ruski
 Robert I Mądry (1277-1343) – król Neapolu
 Wilhelm IV Mądry (1532-1592) – landgraf Hesji-Kassel
 Sancho VI Mądry (1133-1194) – król Nawarry

inne
 Mądry Hans "inteligentny koń"